El Torneig d'Halle 2021, oficialment conegut com a Noventi Open 2021, és una competició tennística disputada sobre pista de gespa que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 de juny de 2021 a l'OWL Arena de Halle, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2021
ATP Tour 2021